Molekulska formula -{C42H69NO15}- se može odnositi na:

 Jozamicin
 Rokitamicin

en:C42H69NO15